

Sigle 
 Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi) – partito politico turco
 Partito Comunista dei Lavoratori (Arbeidernes Kommunistparti) – partito politico norvegese
 Partito Comunista dell'Azerbaigian (1920) (Azərbaycan Kommunist Partiyası) – partito politico azero del passato (1920-1991)
 Partito Comunista dell'Azerbaigian (1993) (Azərbaycan Kommunist Partiyası) – partito politico azero del passato (1920-1991)

Codici 
 AKP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anaktuvuk Pass (Stati Uniti d'America)
 akp – codice ISO 639-3 della lingua siwu